Gülüstan steht für:
 Gülüstan (Goranboy), Ort in Goranboy (Rayon), Aserbaidschan
 Gülistan (Culfa), Ort in Culfa (Rayon), Nachitschewan, Aserbaidschan

Siehe auch:
 Golestan
 Gülistan